Bath Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bath Township (Illinois)
 Bath Township (Indiana)
 Bath Township (Iowa)
 Bath Township (Michigan)
 Bath Township (Minnesota)
 Bath Township (Allen County, Ohio)
 Bath Township (Greene County, Ohio)
 Bath Township (Summit County, Ohio)
 Bath Township (South Dakota)